Григо́р Ва́чков Григо́ров (; 26 мая 1932 года, Трынчовица, Болгария — 18 марта 1980 года, София, Болгария) — болгарский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист НРБ.

Биография 
В 1955 году окончил Национальную академию театра и кино. Работал в театре Сатиры в Софии. В кино с 1958 года («Звёзды»). Широкую известность актёру принесла роль в сериале «На каждом километре». Член БКП с 1959 года.

Отец актрисы .

Похоронен на Центральном кладбище Софии.

Избранная фильмография

Актёр 

  — Звезды / Звезди — Монтьор в работилница (ГДР—Болгария)
  — Дом на две улицы / Дом на две улици — Гуни хуната
  — Хитрый Пётр / Хитър Петър — эпизод 
  — Бедная улица / Бедната улица
  — Хроника чувств / Хроника на чувствата — Илийчо
  — Табак / Тютюн (в советском прокате «Конец „Никотианы“»)
  — Смерти нет / Смърт няма — Пешо
  — Непримиримые / Непримиримите — Ваклин
  — Цепь / Веригата — курьер
  — Невероятная история / Невероятна история — шофёр
  — Старинная монета / Старинната монета — Бончо (Болгария—ГДР)
  — Жаркий полдень / Горещо пладне — селянин
  — Привязанный аэростат / Привързаният балон — человек с пистолетом
  — Джесси Джеймс против Локума Шекерова / Джеси Джеймс срещу Локум Шекеров — Локум Шекеров
  — Гибель Александра Великого / Гибелта на Александър Велики — Александр Карев
  — Белая комната / Бялата стая — клоун
  — Танго / Танго — Ильо Митовски
  — Белый конь / Белият кон — Джери (к/м)
  —  — На каждом километре / На всеки километър (сериал) — Митко Бомбата
  — Кит / Кит — капитан
  — Князь / Князът — художник
  — Бегство в Ропотамо / Бягство в Ропотамо — Юсуф
  — Самый лучший человек, которого я знаю / Най-добрият човек, когото познавам! — Семо Влычков
  — Вечные времена / Вечни времена — Гунчев
  — Последнее лето / Последно лято — Иван Ефрейторов
  —  / Селкор — Мангафата
  — Воспоминание о двойняшке / Спомен за близначката — Пырван (в советском прокате «Помню всегда»)
  — Молодецкие времена / Мъжки времена — Банко
  — Против ветра / Срещу вятъра — капитан второго ранга Григоров
  —  / Утрото е неповторимо — Мичев
  — Крыша / Покрив — Мургавият 
  — Все и никто / Всички и никой — Мустафа
  — Тепло / Топло — мастер / Динго
  — Почти любовная история / Почти любовна история — Парушев
  — Кулаки в карманах / Юмруци в пръстта — охранник Ташо
  — Три смертных греха / Трите смъртни гряха — Митар
  — Воздушный человек / Въздушният човек — дядя Фоти
  — Грузовик / Камионът — Дедлето
  — Мера за меру / Мера според мера — воевода Апостол

Награды 
 ? — Заслуженный артист НРБ
 1971 — Димитровская премия («На каждом километре»)
 1978 — Народный артист НРБ

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 68

Ссылки 
 
 Григор Вачков на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Коммунисты Болгарии
Похороненные на Центральном кладбище Софии